Az És te mit gondolsz? vagy Mi a manó? (eredeti cím: What's the Big Idea?) brit–francia televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat. Franciaországban a France 5 vetítette. Nagy-Britanniában a BBC sugározta. Magyarországon először a JimJam tűzte műsorra, majd az M2 adta le más szinkronnal.

Ismertető 
Hugo szeret új dolgokat tanulni úgy, hogy kérdéseket tesz fel. Pl: Mi az a munka? Mi a természet? Miért játszunk? És te mit gondolsz?

Szereplők

Epizódok

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Források

További információk 
 – Hugóról és a sorozatról
 És te mit gondolsz? hivatalos weboldal (France 5)
 És te mit gondolsz? hivatalos weboldal (Xilam)
 És te mit gondolsz?  a tv.hir24.hu-n

2013-ban bemutatott brit televíziós sorozatok
2013-ban bemutatott francia televíziós sorozatok
Brit számítógépes animációs sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós ismeretterjesztő sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
A BBC saját gyártású műsorai